Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (HS109) среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в Зефельде прошли 1 марта.

В финале в распределение наград самым существенным образом вмешалась погода. После первого прыжка лидировал один из основных фаворитов японец Рёю Кобаяси, вторым шёл немец Карл Гайгер. Однако во второй попытке преимущество получили прыгуны, которые стартовали раньше. Поляк Давид Кубацки сумел подняться с 27-го места на первое, а Камил Стох с 18-го на второе. Лидеры же после первой попытки прыгали в очень сложных условиях и показали слабые результаты. Кобаяси откатился в итоге на 14-е место (23-й результат во второй попытке), а Гайгер — на 18-е.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019